San José Teacalco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San José Teacalco, Tlaxcala, ort, 
 San José Teacalco (kommun), Tlaxcala, 
 San José Teacalco, Veracruz, ort, Alpatláhuac, 

Robotskapade Mexikoförgreningar